Корню́ () — фамилия французского происхождения, также топоним.

Фамилия 
 Корню, Мари-Альфред (1841—1902) — французский физик.
 Корню, Гортензия (1812—1875) — французская писательница.
 Корню, Доминик (1985) — бельгийский велогонщик.
 Корню, Жак (1953) — швейцарский мотогонщик.
 Корню, Максим (1843—1901) — французский ботаник.
 Корню, Огюст (1888—1981) — французский марксовед, философ-марксист, историк философии и общественный деятель.
 Корню, Поль (1881—1944) — французский механик-изобретатель, пионер вертолетостроения.
 Корню, Себастьян (1804—1870) — французский художник.
 Корню, Теодор (ок. 1700—1750) — французский математик и архитектор.
 Корню, Филипп (1957) — французский буддолог, переводчик с тибетского языка.

Топоним 
 Корню () — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.

См. также 
 Корни